Cyber steht für:

 cyber-, Computer- bzw. Internet-bezogene Vorsilbe, siehe Kybernetik #Cyber als abgeleiteter Begriff
 Cyber (Jugendkultur), jugendkulturelle Modeströmung
 CSI: Cyber, US-amerikanische Krimiserie (2015–2016)

Siehe auch: